Béatrice von Siebenthal (1964-), entraîneuse suisse de football ;
 Daniel von Siebenthal (1960-), personnalité politique suisse ;
 Erich von Siebenthal (1958-), personnalité politique suisse ;
 Nathalie von Siebenthal (1993-), fondeuse suisse ;
 Walter von Siebenthal (1899-1958), joueur de hockey suisse.